Gemeente (bestuur), in de betekenis van gemeente (als grondgebied) of gemeenteraad (als bestuur), meer bepaald in de Franse tijd
 Munisipaliteit, Afrikaans voor gemeente (municipality) in Zuid-Afrika
 In veel andere talen is een gemeente een municipality, municipalidad, Муниципалитет (munitsipalitet), ...